Бутон:

 Бутон — цветочная почка растения до развёртывания околоцветника или нераспустившийся цветок.
 Бутон, Даниэль (род. 1950) — французский банкир.
 Бутон, Элоиз (род. 1983) — французская феминистка и журналистка.

Топонимы 
 Бутон — остров, расположенный к юго-востоку от полуострова Сулавеси, входит в состав Индонезии. 
 Бланзе-сюр-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Виллер-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. 
 Дампьер-сюр-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Нюайе-сюр-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Сен-Севрен-сюр-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.